Petar Aleksandrov - em búlgaro, Петър Александров (Karlovo, 7 de dezembro de 1962) é um ex-futebolista profissional búlgaro, que jogava como atacante. Seu último trabalho foi como assistente técnico na seleção de seu país.

Carreira

Clubes 
Destacou-se mais com a camisa do Slavia Sofia, clube que defendeu entre 1982 e 1989. Aleksandrov começou a jogar no Levski Karlovo, mas foi no futebol suíço que ele construiu sua carreira, tendo atuado em sete equipes helvéticas (Aarau, Neuchâtel Xamax, Luzern, Baden, Kickers Luzern e Blue Star Zürich, onde parou em 2002, aos 39 anos). Passou ainda por KV Kortrijk (Bélgica), Energie Cottbus (Alemanha) e Levski Sófia.

Seleção 
Com a Seleção Búlgara de Futebol, Aleksandrov disputou 25 partidas, marcando 5 gols. Esteve presente no elenco que ficou em quarto lugar na Copa de 1994, mas não chegou a atuar.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994